Китцбе́ргер, Кицбе́ргер () — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители 
 Китцбергер, Индржих (род. 1981) — чешский кёрлингист.
 Китцбергерова, Ленка (урожд. Даниелисова) (род. 1981) — чешская кёрлингистка.